Die Liste der Burgen des Deutschen Ordens in Polen umfasst bestehende und verfallene Burgen und Schlösser in des Deutschen Ordens, auch Kreuzritterorden genannt, in Polen.

Burgen

Siehe auch 
 Liste von Burgen und Schlössern in Polen

Weblinks 

Deutscher Orden
!Polen
!Deutscher Orden